est un mot anglais signifiant « dignité ». Il peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Hilary Duff sorti le .

Chanson 

 , chanson de Bob Dylan présente sur l'album Bob Dylan's Greatest Hits Vol. 3 sorti le  ;
 , chanson de Deacon Blue présente sur l'album  sorti le .

Divers 
 Dignity, statue du sculpteur américain Dale Claude Lamphere située à Chamberlain dans le Dakota du Sud.

Voir aussi